Nooduitgang, een uitgang die wordt gebruikt in geval van nood
 De Nooduitgang, een voormalig kunstwerk van Jan van Munster
 Nooduitgang (single), een single van Het Goede Doel uit 1987